Le mot repérage est utilisé dans plusieurs domaines avec des acceptions différentes.

 Au cinéma et à la télévisions, le repérage est la recherche et l’examen des lieux de tournage.
 Dans l’imprimerie, le repérage est l’ensemble des procédés qui permettent de placer exactement la feuille de papier sous la presse à chaque passage d’une couleur différente, de manière que toutes les couleurs se retrouvent en position, sans décalage.
 En mathématiques, le repérage est l’attribution de coordonnées à chaque point d’une courbe, d’une surface ou d’un espace plus général.
 Repérages est une collection de bandes dessinées.
 Repérages est un film de Michel Soutter.
 Repérages en Palestine pour L'Évangile selon saint Matthieu est un film de Pier Paolo Pasolini.

Voir aussi 
 Repère